Асијенда ла Соледад има више значења:

 Асијенда ла Соледад (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Асијенда ла Соледад (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику